Meux (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Meux (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes